C22H34O2 – formula molecolare dell'acido clupanodonico
C22H34O2 – formula molecolare dell'Acido di Osbond

Formule molecolari